O termo Igreja de Nossa Senhora da Purificação pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Pontével, Pontével, Cartaxo, distrito de Santarém
 Igreja do Olival ou Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Olival, Ourém, distrito de Santarém.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação ou Igreja Matriz de Pernes, Pernes, Santarém, distrito de Santarém.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação ou Igreja Matriz de Podence e respectivo adro, Podence, Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Sacavém, Sacavém, Loures, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Cachoeiras, Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Bucelas, Loures, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Sapataria, Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa.
 Ermida de Nossa Senhora da Purificação, Dois Portos, Torres Vedras, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Montelavar, Montelavar, Sintra, distrito de Lisboa.
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação, Santo Espírito, Vila do Porto, Região Autónoma dos Açores.

Desambiguação